«Япон» и японец () — короткометражный фильм, трагикомедия азербайджанского режиссёра Сергея Ратникова, снятая в 1990 году на основе сценария Вагифа Мустафаева. Фильм снимался на студии «Дебют» на базе киностудии «Азербайджанфильм».

Сюжет 

1944 год. На Окинаве группу японских лётчиков-камикадзе провожают в последний путь. В бою один из них (играет Эдуард Пак) сбивается с курса, провалив тем самым задание, и падает в море близ рыбацкого посёлка Нардаран в Азербайджане. Японца подбирает молодой рыбак Гюльбала (играет Давуд Давудов), по прозвищу «Япон» (из-за строения глаз). Гюльбала приводит японца домой. Так японец остаётся жить с Гюльбалой и его слепой матерью (играет Лятифа Алиева), которые каждый раз препятствуют ему сделать харакири. У Гюльбалы в свою очередь проблемы с местным авторитетом (играет Омур Нагиев), который запрещает ему рыбачить на «его территории».

Тем временем начальнику НКВД Мелик-Бабанову (играет Октай Агаев) сообщают, что «у него под носом орудует японский диверсант». Тот со своими людьми приезжает в посёлок и спрашивает у местного, нет ли тут у них японца. Ему указывают на Гюльбалу, которого тоже все зовут «япон». Думая, что Гюльбала и есть тот самый японский диверсант, его приводят в НКВД и собираются пытать. Но вскоре выясняется, что никакой Гюльбала не японец, и его отпускают. Однако позже в руки НКВД попадает предсмертное письмо японца, которое тот написал своей матери. Мелик-Бабанов возвращается в Нардаран и случайно встречает Гюльбалу. Начинается погоня. Раненный в ногу Гюльбала, чтобы не попасть в руки НКВД-шникам, вспарывает себе живот, совершает харакири, прямо на глазах у изумлённого Мелик-Бабанова. Японец же с криками «япон» рыдает вслед машинам, увозящим тело Гюльбалы.

В конце фильма японец остаётся жить с матерью Гюльбалы и помогает ей по хозяйству. Та думает, что её сын жив и пишет ему письма.

В ролях

Источники

Ссылки 
 Фильм  на Youtube.

Короткометражные фильмы СССР 1990 года
Короткометражные фильмы студии «Азербайджанфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1990 года
Трагикомедийные фильмы СССР
Фильмы на азербайджанском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях